– głównie żeńskie imię japońskie, rzadko noszone przez mężczyzn, jest też używane jako nazwisko.

Znane osoby 
 o imieniu Hinata
 Hinata Watanabe (日菜太), japoński Kick-boxer

Fikcyjne postacie 
 o imieniu Hinata
 Hinata Asahi (ひなた), główna bohaterka mangi Suki. Dakara suki
 Hinata Shoyo, główny bohater anime i mangi Haikyū!!
 Hinata Azuma (ひなた), jedna z głównych bohaterek mangi i anime Kanamemo
 Hinata Hyūga (ヒナタ), bohaterka mangi i anime Naruto
 Hinata Kagura (ひなた), bohaterka gry, mangi i anime H2O: Footprints in the Sand
 Hinata Omori, bohater mangi Desire Climax
 Hinata Shintani (陽向), bohater mangi i anime Służąca przewodnicząca
 Hinata Sugai (井陽), bohaterka serii mang i anime Amaenaide yo
 Hinata Wakaba (ひなた), bohaterka gry Rival Schools
 o nazwisku Hinata
 Hideki Hinata (日向), bohater light novel, mangi i anime Angel Beats!
 Himawari Hinata (日向), główna bohaterka mangi i anime Himawari!

Imiona japońskie